Ted Wass est un nom pouvant désigner:

 (1910-1955), joueur anglais de football
Ted Wass (né en 1952), acteur et réalisateur américain

Voir aussi

Wass, Ted